Восток — посёлок в Данковском районе Липецкой области, входит в состав Бигильдинского сельсовета.

География 
Посёлок находится на левом берегу реки Дон. Через него проходит просёлочная дорога.

Севернее посёлка Восток находится деревня Ашанино. Мост через реку Дон соединяет посёлок с селом Никольское.

Население

Примечания

Ссылки 
 Восток (поселок сельского типа)

Населённые пункты Данковского района